Аист может означать:

 Аистовые — семейство птиц из отряда голенастых, охватывающее шесть родов и девятнадцать видов.
 Аисты — род птиц семейства аистовых.
 Аисты-клювачи
 Аисты-разини
 «Аист» — велосипед.
 «АИСТ» — телекоммуникационная компания в гг. Тольятти, Самара, Самарская область, Приволжский федеральный округ
 «Аист» — 64-пушечный парусный линейный корабль Азовского флота России.
 «Аист» — советский короткометражный мультфильм 1956 года режиссёра Ивана Аксенчука.
 «Аист-1» — спутник, разработанный Самарским государственным аэрокосмическим университетом им. Королева и запущенный в 2013 году.
 «Аист-2» — спутник, разработанный Самарским государственным аэрокосмическим университетом им. Королева, запущенный на орбиту в 2013 году.
 «Аист-2Д» — спутник, разработанный Самарским государственным аэрокосмическим университетом им. Королева, запущенный на орбиту в 2016 году.
 «Аист» — белорусская крылатая ракета.
 «Аист» — стиральный порошок.
 «АИСТ» — иркутская телекомпания.
 «Аист» — советский художественный фильм 1968 года молдавского режиссёра Валерия Жереги.

См. также 
 Аистёнок
 Аисты — посёлок, Славский район, Калининградская область.
 Арагил (Аист) — существо в древнеармянской мифологии.
 Fieseler Fi.156 Storch — малый немецкий самолёт, создававшийся и использовавшийся массово в Третьем рейхе и союзных с ним странах в период с 1937 по 1945 годы.